Ефим Медведев:
 Медведев, Ефим Григорьевич (1886—1938) — советский и украинский революционер, политический деятель, председатель Всеукраинского ЦИК (1917—1918).
 Медведев, Ефим Иванович (1918—1999) — начальник Высшего военно-морского училища радиоэлектроники имени А. С. Попова (1966—1973), вице-адмирал; кандидат наук.